

Articles liés à la principauté de Monaco 

La principauté de Monaco est un État souverain européen.
 Histoire de Monaco
 Géographie de Monaco

Famille princière de Monaco 

 Liste des souverains de Monaco
 Maison des Grimaldi

Culture et sport

Sport 

 Équipe de Monaco de football
 Équipe de Monaco de rugby à XV
 Association sportive de Monaco
 Association Sportive de Monaco Football Club
 AS Monaco (basket-ball)
 Grand Prix automobile de Monaco – Circuit de Monaco
 Yacht Club de Monaco

Culture 

 Palais de Monaco
 Cathédrale Notre-Dame-Immaculée de Monaco
 Jardin exotique de Monaco
 Musée océanographique de Monaco
 Prix littéraire Prince-Pierre-de-Monaco

Fondations 

 Fondation Prince-Albert-II-de-Monaco
 Club de Monaco
 Fight Aids Monaco

Patronyme 
 Alessandro Monaco (1998-), coureur cycliste italien.
 Kara Monaco (1983-), modèle et actrice américaine.
 Kelly Monaco (1976-), actrice américaine.
 Lorenzo Monaco (1370-1424), peintre italien.

Toponyme 

 Monaco-Ville, un des quartiers de la principauté de Monaco ;
 Commune de Monaco, la seule commune de la principauté de Monaco ;
 Monaco est aussi le nom italien de la ville allemande de Munich, dite Monaco di Baviera ;
 Cap Albert-de-Monaco, un cap de l'Antarctique ;
 Îles du Prince-de-Monaco, îles de l’archipel des Kerguelen ;
 Monaco, une banlieue de la ville néo-zélandaise de Stoke.

Religion 

 Archidiocèse de Monaco

Entreprises contenant Monaco dans le nom 

 Heli Air Monaco, compagnie aérienne
 Monaco Info, chaîne de télévision
 Radio Monaco, station de radio
 Société des bains de mer de Monaco, hôtellerie et loisirs

Autres 
 Maison dite des Princes de Monaco, bâtiment du  revenu aux princes de Monaco 
 Régiment de Monaco, ancienne unité militaire française
 Hôtel de Monaco, hôtel particulier construit à la demande de Marie-Catherine de Brignole, princesse de Monaco
 Pro Monaco GP, Super Monaco GP et Super Monaco GP II, jeux vidéo
 Dodge Monaco, série de voitures de la marque américaine Dodge
 Monaco-New-York, course à la voile
 Monaco, un cocktail
 Monaco, une police d'écriture
 Monaco, un jeu vidéo indépendant
 TAG Heuer Monaco est un modèle de la marque Tag Heuer, rendu célèbre par l'acteur Steve McQueen dans un de ses films, Le Mans.
 Monaco un groupe de rock formé par Peter Hook l'ancien bassiste de Joy Division et New Order en collaboration avec David Potts.
 Monaco, une chanson de Bon Entendeur sur leur album Aller-Retour, reprise du titre 28° à l'ombre de Jean-François Maurice.

Mónaco 

 Juan Mónaco, joueur de tennis argentin né en 1984

Voir aussi 
 
Homonymie de monument
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme